

Patronyme 

 Marshall Plumlee (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Mason Plumlee (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Miles Plumlee (1988-), joueur américain de basket-ball.